Епархия Утакамунда () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Ути, Индия. Епархия Утакамунда входит в митрополию Мадраса и Мелапора. Кафедральным собором епархии Утакамунда является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
3 июля 1955 года Римский папа Пий XII издал буллу Nuntiatur in psalmis, которой учредил епархию Утакамунда, выделив её из епархии Майсура.

Ординарии епархии 
 епископ Антоний Падияра (3.07.1955 — 14.06.1970) — назначен архиепископом Чанганачерри;
 епископ Паккиам Арокиасвами (16.01.1971 — 6.12.1971) — назначен архиепископом Бангалора;
 епископ James Masilamony Arul Das (21.12.1973 — 11.05.1994) — назначен архиепископом Мадраса и Мелапора;
 епископ Антоний Анандараяр (2.01.1997 — 10.06.2004) — назначен архиепископом Пудучерри и Куддалора;
 епископ Арулаппан Амалрай (30.06.2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Nuntiatur in psalmis, AAS 47 (1955), стр. 801

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии Индии